Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 519 dans le monde.

 Route fédérale 519 en Allemagne
 Route nationale 519 en France